Osoby o tym nazwisku:
 Jan Naumiuk – polski historyk
 Józef Naumiuk – polski duchowny